Il Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di Riosto è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna. Le colline di Riosto, da cui il vino prende il nome, sono situate nel territorio di Pianoro.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino con leggera tendenza al granato con l'invecchiamento
odore: vinoso con profumo caratteristico, leggermente erbaceo
sapore: secco, asciutto, pieno, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati 
Grigliate, cacciagione e selvaggina.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon